Bonnevaux (Doubs) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Bonnevaux (Gard) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Bonnevaux (Górna Sabaudia) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy